Merk & Kremont — итальянский диджей-дуэт из Милана, состоящий из Фредерико Меркюри и Жордано Кремона. В 2014 году они вошли в список 100 лучших диджеев мира, составленный журналом DJ Magazine, на 94-м месте.

История 
Дуэт с самого начала своей карьеры привлёк внимание крупных художников, таких как Avicii, Steve Angello, Hardwell и Ники Ромеро, которые сподвигли их на то, чтобы подписать контракт с лейблом Spinnin’ Records, одним из крупнейших в области электронной музыки. Их первое сотрудничество произошло в 2016 году с Бобом Синклером, в ремикс «Someone who needs me».

В Италии они произвели некоторые песни Фабио Ровацци, Il Pagante, Гали и Джанлука Вакки, среди которых песни: «Andiamo a comandare», «Tutto molto interessante», «Senza pensieri», «Good Times» и «DAM».

6 апреля 2018 они выпустили сингл «Hands Up» в сотрудничестве с DNCE. Cингл получил платиновый диск от FIMI.

Помимо этого дуэт выступал также в Саудовской Аравии, Индонезии, Китае, Японии, Бирме, Гонконге, Флориде и Тунисе.

Дискография

Синглы 
 2012: Underground<ref>{{Cite web|url=https://pro.beatport.com/release/Spinnin'-records-talent-pool-ep1/1005218|title=Leo V, Merk & Kremont, Eminence — Spinnin Records Talent Pool EP1 [Spinnin' Compilations] :: Beatport|work=|publisher=Beatport|date=|access-date=|deadlink=yes}}</ref> [Spinnin' Talent Pool]
 2013: Tundra (with Paris & Simo) [Flamingo Recordings]
 2013: Gear [Flamingo Recordings]
 2013: Zunami [Protocol Recordings]
 2014: Charger (vs. Amersy) [DOORN (Spinnin')]
 2014: Amen [Size Records]
 2014: Anubi (vs. Dannic) [Revealed Recordings]
 2014: Strike (vs. Toby Green) [DOORN (Spinnin')]
 2014: Now or Never (featuring Bongom) [Spinnin' Records]
 2015: Black & White (vs. Volt & State) [Protocol Recordings]
 2015: Get Get Down [Spinnin' Records]
 2015: Up’N’Down (vs. Gianluca Motta) [Spinnin' Records]
 2016: 41 Days [FREE / Spinnin' Premium]
 2016: Give Me Some (with Fedde Le Grand) [Darklight Recordings]
 2016: Eyes (vs. Sunstars) [Spinnin' Records]
 2016: Don’t Need No Money (featuring Steffen Morrison) [Spinnin' Records]
 2016: Heart Of Mine (vs. SISSA) [Free Download]
 2016: CIAO [Musical Freedom]
 2016: Music (vs. Dannic featuring Duane Harden) [Fonk Recordings]
 2017: Invisible [Spinnin' Records]
 2017: GANG (featuring Kris Kiss) [Spinnin' Copyright Free Music]
 2017: Sad Story (Out Of Luck) [Spinnin' Records]
 2017: Turn It Around [Future House Music]
 2018: Fire [Musical Freedom]
 2018: Hands Up (featuring DNCE) [Universal Music Italy]
 2018: Sushi  [Spinnin' Records]
 2019: Gucci Fendi Prada [Spinnin' Records]
 2019: KIDS [Island Records]

 Ремиксы 
 2011: Andry J — My Beat (Merk & Kremont Remix) [NuZone Gears]
 2014: Promise Land, Alicia Madison — Sun Shine Down (Merk & Kremont Remix) [Mixmash Records]
 2014: Chris Lake, Jareth — Helium (Merk & Kremont Remix) [Ultra]
 2014: Syn Cole — Miami 82 (Merk & Kremont Remix) [LE7ELS]
 2014: Pink Is Punk — Pinball (Merk & Kremont Edit) [Rising Music]
 2014: Shawnee Taylor, Helena — Levity (Merk & Kremont Remix) [Ultra]
 2014: Nicky Romero, Anouk — Feet On The Ground (Merk & Kremont Remix) [Protocol Recordings]
 2015: Steve Aoki, Walk off the Earth — Home We’ll Go (Take My Hand) (Merk & Kremont Remix) [Ultra]
 2016: Bob Sinclar — Someone Who Needs Me (Merk & Kremont vs Sunstars Remix) [Spinnin Remixes]
 2017: Sage the Gemini — Now & Later (Merk & Kremont Remix) [Atlantic]
 2017: Avicii, Sandro Cavazza — Without You (Merk & Kremont Mix) [Universal]
 2018: Betta Lemme — Bambola (Merk & Kremont Mix) [Ultra Music]

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль дуэта в Beatport
 Профиль дуэта в Spotify

Диджеи
Музыкальные коллективы Италии